Albert Sándor (1926) újságíró
Albert Sándor (1943) egyetemi tanár, politikus